App o APP pueden referirse a:

Computación e informática 
 Aplicación informática (del inglés application), tipo de programa informático diseñado como herramienta, para permitir a un usuario realizar diversos tipos de trabajos;
 Por dispositivo:
 Aplicación web, la que los usuarios pueden utilizar a través de Internet o una intranet;
 Aplicación móvil, aplicación informática diseñada para teléfonos móviles inteligentes;
 Plataformas de distribución:
 App Engine, plataforma de Google para desarrollar y alojar aplicaciones web;
 App Inventor, aplicación de Google Labs para crear aplicaciones de software para el sistema operativo Android;
 App Store, servicio de aplicaciones informáticas de Apple;
 Google Apps, servicio de Google que proporciona varias aplicaciones web;
 HP App Catalog, tienda en línea de aplicaciones para dispositivos móviles de Palm, Inc. con el sistema operativo webOS;
 Mac App Store, plataforma de distribución digital para aplicaciones de Mac OS X;
 Protocolo de Publicación Atom o AtomPub (del inglés Atom Publishing Protocol), protocolo para crear o actualizar recursos en Web;

Personas 
 Urs App, historiador de ideologías y religiones suizo;
 Acrónimo de Alan Parsons Project.

Como sigla 
 Alianza para el Progreso, partido político peruano;
 Proteína precursora amiloidea (en inglés Amyloid Precursor Protein), proteína integral de membrana;
 Alianza público-privada, modelo de suministro de servicios públicos.

Siglas